Colgaroides är ett släkte av insekter. Colgaroides ingår i familjen Flatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Colgaroides